Василий Николаевич Коновалов (род. 1 января 1926 года, г. Вятка, РСФСР, СССР) — советский партийный деятель. Член ВКП(б) с 1947 года; кандидат в члены ЦК КПСС в 1986—1989 годах. Второй секретарь ЦК КП Азербайджана (1983—1988). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Азербайджанской ССР. Кандидат экономических наук.

Биография 
Русский.

Окончил Высшую школу профсоюзного движения ЗЦСПС.

С 1943 года — на инженерно-технической и комсомольской работе.

С 1954 года — на партийной работе в Москве и Московской области.

В 1967—1983 годах — инструктор, консультант, заведующий сектором Отдела ЦК КПСС.

В 1983—1988 годах — второй секретарь ЦК КП Азербайджана.

С 1988 года — на пенсии.

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&AED/ebd91ed4/index Биография на сайте AzLibr]

Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Азербайджанской ССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Вторые секретари ЦК КП Азербайджана
Функционеры ВЛКСМ
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС